Crazy () — название ряда песен.
 Crazy — песня Aerosmith.
 Crazy — песня Gnarls Barkley.
 Crazy — песня Lumidee.
 Crazy — песня Simple Plan.
 Crazy — песня Zivert.
 Crazy — песня Вилли Нельсона.